Edmund puede referirse a:
Edmund Burke, estadista, filósofo y político británico.
Edmund Hillary, alpinista neozelandés.
Edmund Husserl, filósofo alemán.
Edmund Waller, poeta inglés.
Edmund Niziurski, (1925 - 2013) fue un escritor popular polaco